Le nom provient du médecin grec de l'Antiquité Claude Galien. Il peut faire référence à : 
 la pharmacie galénique ;
 les formes galéniques.